Jméno a příjmení Engelbert Humperdinck nosilo více osob:

 Engelbert Humperdinck (skladatel) (1854–1921) – německý operní skladatel
 Engelbert Humperdinck (zpěvák) (* 1936 jako Arnold George Dorsey) – pseudonym britského zpěváka

Externí odkazy